Francisco Fernández Buey (1943-2012), filòsof comunista i assagista espanyol
 Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva (1575-1637), setè duc d'Alburquerque, marquès de Cuéllar i comte de Ledesma i Huelma
 Francisco Fernández Fábregas (1944-), diplomàtic espanyol
 Francisco Fernández Gómez (1967-), futbolista i entrenador asturià Com a jugador ocupava la posició de migcampista
 Francisco Fernández Miranda, jugador de waterpolo espanyol
 Francisco Fernández Ordóñez (1930-1992), polític i advocat espanyol
 Francisco Javier Fernández Peláez (1977), atleta andalús especialitzat en els 20 km marxa
 Francisco Fernández del Riego (1913-2010), intel·lectual i escriptor gallec
 Francisco Fernández Rodríguez (1944), futbolista que jugava a la posició de defensa
 Francisco Javier Fernández Torrejón
 Francisco Fernández de Velasco